Acuña puede referirse a:

 Acuña (apellido), apellido hispanoportugués.
 Aeropuerto Internacional Ing. Alberto Acuña Ongay, aeropuerto internacional situado en en Campeche, México.
 Casa de Acuña, linaje noble de origen portugués.
 Ciudad Acuña, ciudad mejicana del estado de Coahuila.
 Municipio de Acuña, municipio mejicano del estado de Coahuila.
 Parada Acuña, localidad argentina de la provincia de Corrientes.
 Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña, territorio británico de ultramar.
 Tristán de Acuña, archipiélago británico situado en medio del atlántico.
 La abreviatura Acuña se emplea para indicar al botánico cubano Julián Acuña Galé como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales.